

Verniciatura metalli 
Verniciatura a polvere – procedimento di rivestimento di superfici metalliche con un film organico
Verniciatura per cataforesi – trattamento superficiale in grado di conferire a elementi in ferro, acciaio e altre leghe una notevole resistenza alla corrosione

Altro 
Schemi di verniciatura dei veicoli ferroviari – progetto estetico dei mezzi ferroviari

Altri progetti